Наумовский сельсовет — упразднённое в 2013 году муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Наумовка.

История 
31 декабря 2013 года включён в состав Лаптевского сельсовета

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 384 человека, в том числе 181 мужчина и 203 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 343 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Наумовка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Угловского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году